Николай Лосский: Лосский, Николай Владимирович (1929—2017) — священнослужитель, протоиерей, богослов и филолог-англист, заслуженный профессор университета Париж X — Нантер (Франция), профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
 Лосский, Николай Онуфриевич (1870—1965) — русский религиозный философ-интуитивист.